Ben Nevis ist der Name folgender Berge:

 Ben Nevis, Berg in Schottland
 Ben Nevis (Otago), Berg in der Region Otago, Neuseeland 
 Ben Nevis (Nelson), Berg in der Region Nelson, Neuseeland 
 Ben Nevis (New South Wales), Berg in New South Wales, Australien 
 Ben Nevis (Natal), Berg in KwaZulu-Natal, Südafrika
 Ben Nevis (Kapprovinz), Berg in der Provinz Ostkap, Südafrika 
 Ben Nevis (Victoria), Berg in Victoria, Australien 
 Ben Nevis (Svalbard), Berg auf Spitzbergen 

Ben Nevis ist der Name folgender Personen:
 Ben Nevis (Autor), Pseudonym eines deutschen Autors für Die drei ???

Ben Nevis steht für:
 Ben Nevis (Whiskybrennerei), Whiskybrennerei in Schottland